

Geografia
 Wilkins – cratere della luna
 Wilkins – township degli Stati Uniti d'America, nello Stato della Pennsylvania
 Piattaforma di ghiaccio Wilkins – piattaforma glaciale antartica
 Contea di Wilkin – contea dello Stato del Minnesota, negli Stati Uniti

Persone 
 Anthony Wilkins – ex cestista statunitense
 Christian Wilkins – giocatore di football americano statunitense
 Damien Wilkins – cestista statunitense, figlio di Gerald
 Dominique Wilkins – cestista statunitense, fratello di Gerald e zio di Damien
 Ernest Wilkins – filologo statunitense
 George Hubert Wilkins – esploratore australiano
 Gerald Wilkins – ex cestista statunitense
 Isaiah Wilkins – cestista statunitense
 Jeff Wilkins – ex cestista statunitense
 Jeff Wilkins – ex giocatore di football americano statunitense
 Jordan Wilkins – giocatore di football americano statunitense
 Louis Wilkins – astista statunitense
 Mac Wilkins – ex discobolo statunitense
 Maurice Wilkins – fisico, biologo molecolare neozelandese naturalizzato britannico
 Myron Wilkins – cestista statunitense
 Ray Wilkins (Raymond Colin Wilkins) – calciatore, allenatore di calcio e commentatore televisivo britannico
 Toby Wilkins – regista britannico
 Mary Eleanor Wilkins Freeman – scrittrice statunitense

Altro 
 Richard Wilkins – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri.

Pagine correlate
John Wilkins
William Wilkins